Grassy Ridge ist der Name folgender Gebirgskämme in den Vereinigten Staaten:

 Grassy Ridge (Rabun County, Georgia), Gebirgskamm im Rabun County, Georgia
 Grassy Ridge (Nelson County, Virginia), Gebirgskamm im Nelson County, Virginia
 Grassy Ridge (Rockbridge County, Virginia), Gebirgskamm im Rockbridge County, Virginia